

Patronyme 

 Carol Alt (1960-), une actrice américaine ;
 Emmanuelle Alt (1967-), un journaliste de mode française ;
  (1910-2011), un mathématicien austro-américain ;
 Franz Alt (1938-), un journaliste et écrivain allemand ;
 Heinz Alt (1922-1945), un compositeur allemand ;
 Jakob Alt (1789-1872), peintre et lithographe allemand
 Jean Alt (1921-1991), un scientifique français ;
 John Alt (1962-), joueur de football américain ;
 Mark Alt (1991-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Robert Alt (1927-2017), bobeur suisse ;
 Rudolf von Alt (1812-1905), un peintre autrichien ;
 Tabea Alt (2000-), une gymnaste allemande ;
 Theodor Alt (1846-1937), un peintre allemand.
 Alfons Alt (1962-),photographe plasticien allemand

Sigle 
ALT est un sigle pouvant désigner :
 archivage long terme, une traduction du terme anglais long term validation, un élément de la norme PAdES ;
 Alternative lengthening of telomeres (en français, prolongation alternative des télomères), l'allongement alternatif des télomères.

Code 

ALT peut faire référence à :
  Approach and Landing Test (en français, tests d'approche et d'atterrissage de la navette spatiale américaine) ;
 .

Toponyme 

 Alt, le nom latin de la rivière Olt en Roumanie.

Autres 
Alt peut désigner :
 ALT, un album de Van der Graaf Generator ;
 Alt, un adjectif allemand signifiant « vieux », qui peut se retrouver dans des noms propres ou dans des noms composés allemands ou dérivés de l'allemand :
 Althochdeutsch (Vieux haut allemand),
 Altkirch.

Voir aussi 
 alt.*, une hiérarchie de forums Usenet
 , une touche de clavier d'ordinateur
 Alt porn
 Alt-droite (aussi appelé alt-right), une tendance politique américaine